Соммье́ () — французская фамилия.

 Соммье, Альфред (Alfred Sommier, 1835—1908)— французский промышленник.
 Соммье, Жан-Клод (Jean-Claude Sommier, 1661—1737) — французский богослов.
 Соммье, Стефано (Carlo Pietro Stefano Sommier, 1848—1922) — итальянский ботаник.
 Анри Сомм (псевдоним Франсуа Клемента Соммье, François Clément Sommier, 1844—1907) — французский художник.